Capron (Illinois)
Capron (Oklahoma)
Capron (Virgínia)

Desambiguações de topônimos